Salisbury kan hentyde til:

Byer 
 Salisbury – Wiltshire, England
 Salisbury, Maryland – Maryland, USA
 Salisbury, North Carolina – North Carolina, USA
 Harare – tidligere kaldet Salisbury, hovedstad i Zimbabwe

Personer 
 Edward James Salisbury – engelsk botaniker og økonom (1886-1978)
 Johannes af Salisbury – engelsk forfatter, diplomat og biskop (ca. 1120-1180)
 Richard Anthony Salisbury – engelsk botaniker (1761-1829)

Andet 
 Salisbury (district) – distrikt i England omkring byen Salisbury
 Salisbury (album) – musikalbum fra bandet Uriah Heep (1971)